Honvéd – esercito nazionale ungherese all'interno dell'Impero austro-ungarico
 Honvéd – squadra di calcio ungherese